Název Rybáře má více sídel:

 Rybáře (Karlovy Vary), část města Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary
 Rybáře (Mělník), část města Mělník
 Rybáře (Hodonín), část města Hodonín
 Rybáře (Hranice) (Hranice V-Rybáře), část města Hranice v okrese Přerov
 Rybáře (Český Krumlov), zaniklá obec v katastru Černé v Pošumaví, zatopená nádrží Lipno
Vesnická památková zóna Rybáře, vesnická památková zóna v Praze-Troji
 Písek (Malá Strana) – zvaná také Rybáře, zaniklá vesnice u Klárova v Praze